«ITunes Originals — Red Hot Chili Peppers» — віртуальна збірка американського гурту «Red Hot Chili Peppers», яка була випущена 2006 року тільки для iTunes Store.

Список композицій 

 iTunes Originals
 «Give It Away»
 Working with Rick Rubin
 «Fight Like a Brave»
 Power & Life & Purpose'
 «Under the Bridge» (iTunes Original Version)
 Sometimes You Just Know That It's It
 «Can't Stop»
 You Just Rocked with Your Brothers
 «Around the World» (iTunes Originals Version)
 Doing Your Own Stunts
 «By the Way»
 It's Everything
 «Can't Stop» (iTunes Originals Version)
 A Monstrously Large Rock Record
 «Dani California» (iTunes Originals Version)
 It Just Felt Like It Meant Something
 «Tell Me Baby» (iTunes Originals Version)
 Lyrics for 38 Songs Is No Joke
 «Charlie» (iTunes Originals Version)
 A Love Letter to the History of Rock 'n' Roll
 «Dani California»
 Growing into Consummate Songwriters

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2006
Збірки Red Hot Chili Peppers
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми